Cowan kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cowan (sjö),

USA 

 Cowan (ort), Tennessee, Franklin County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar